Ahmose I (ca. 1550–1525 v.Chr.), farao en stichter van de 18e dynastie van Egypte;
 Ahmose-Nefertari, echtgenote van farao Ahmose I;
 Ahmose-Henoettamehoe, echtgenote van farao Ahmose I;
 Ahmose-Sitkamose, echtgenote van farao Ahmose I;
 Ahmose-Inhapi, echtgenote van farao Ahmose I;
 Ahmose-Meritamon, dochter van Ahmose I en Ahmose-Nefertari, echtgenote van farao Amenhotep I;
 Ahmose-Ankh, zoon van Ahmose I en Ahmose-Nefertari;
 Ahmose-Sitamoen, dochter van Ahmose I en Ahmose-Nefertari;
 Ahmose Sapair, broer of zoon van Ahmose I;
 Ahmose (koningin), echtgenote van farao Thoetmosis I en moeder van farao Hatsjepsoet;
 Ahmose II of Amasis (589 - 570 v.Chr.), farao uit de 26e dynastie van Egypte;
 Ahmose (schrijver)